Numenes är ett släkte av fjärilar. Numenes ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tofsspinnare
Numenes